

Astronomia 
 Mimas – uno dei principali satelliti di Saturno caratterizzato da un ampio cratere da impatto sulla superficie

Geografia 
 Mimas – monte della penisola di Karaburun, nella provincia di Smirne in Turchia

Mitologia 
 Mimante o Mimas – figlio di Urano e Gea nella mitologia greca, uno dei giganti uccisi da Efesto
 Mimante o Mimas – personaggio dellEneide

Zoologia 
 Mimas – genere di farfalle della famiglia Sphingidae